Biografies:
 Cabrera (llinatge), llinatge vescomtal del Principat de Catalunya.
 Àlvar de Cabrera o Àlvar I d'Urgell (1239 - 1268), comte d'Urgell.
 Bernat I de Cabrera.
 Bernat II de Cabrera (1298- 1364), vescomte de Cabrera i de Bas.
 Bernat III de Cabrera (?-1368), vescomte de Cabrera i de Bas i comte d'Osona.
 Bernat IV de Cabrera (1352- 1423), vescomte de Cabrera i de Bas i comte de Mòdica, conegut també per Bernardí.
 Bernat Joan de Cabrera (~1400 - 1466), vescomte de Cabrera i de Bas i comte de Mòdica.
 Climent de Cabrera (segle XV), fill il·legítim de Bernat Joan de Cabrera.
 Gausfred de Cabrera (segle X - segle XI), primer senyor del castell de Cabrera documentat.
 Guerau I de Cabrera.
 Guerau II de Cabrera (~1066 - ~1132), vescomte de Girona i del Baix Urgell, dit també Guerau Ponç de Cabrera.
 Guerau III de Cabrera (?-~1158/1165), vescomte de Girona i d'Àger, primer vescomte de Cabrera i trobador.
 Guerau IV de Cabrera (1196 - 1228), vescomte de Cabrera i comte d'Urgell.
 Guerau de Cabrera o Guerau d'Urgell (? - 1271), fill del comte Ponç I d'Urgell.
 Ponç I de Cabrera (?-~1105), vescomte de Girona, dit també Ponç Guerau de Cabrera.
 Ponç II de Cabrera (~1098 -~1144 o ~1170), vescomte de Girona i d'Àger, dit també Ponç Guerau de Cabrera.
 Ponç III de Cabrera (?- ~1199), vescomte de Cabrera i d'Àger.
 Ponç IV de Cabrera o Ponç I d'Urgell (?-1243), comte d'Urgell i vescomte d'Àger.
 Sança Ximenis de Cabrera, filla de Bernat IV de Cabrera i de Timbor de Prades.
 Alonso de Cabrera (1549 - 1598), religiós dominicà i predicador.
 Ángel Cabrera Latorre (1879 - 1960), zoòleg.
 Blas Cabrera (1946), físic nord-americà d'origen espanyol.
 Ferran Cabrera i Cantó (1866- 1937), pintor.
 Guillema de Cabrera (?-d 1277), amistançada de Jaume el Conqueridor.
 Guillermo Cabrera Infante (1929 -1999), escriptor i assagista cubà.
 Jaume Cabrera (segle XIV-d 1432), pintor actiu a Barcelona.
 Jerónimo Luis de Cabrera (1528 - 1574), explorador i colonitzador.
 Joan Baptista Cabrera i Ibarz (1837- 1916), dirigent protestant, primer bisbe de l'Església Episcopal Espanyola.
 Maria Dolors Cabrera i Heredia de Miranda (1829-?), escriptora.
 Ramon Cabrera i Grinyó (1806 - 1877), cap militar carlí.
 Vicent Cabrera (segle XVII - 1732), impressor.
 Geografia: 
Entitat de població:
 Cabrera d'Igualada o Cabrera d'Anoia, municipi de l'Anoia.
 Cabrera de Mar, municipi del Maresme, i relacionat amb aquest:
 La Cabrera (Mont-ral), veïnat de Mont-ral (Alt Camp)
 Cabrera (Vilanova de Meià), despoblat del municipi de Vilanova de Meià (Noguera), i prop d'aquest:
 Orografia:
 Arxipèlag de Cabrera, arxipèlag de les illes Balears.
 Cabrera, illa de l'arxipèlag de Cabrera.
 Barranc de Cabrera (Noguera), curs fluvial de la comarca de la Noguera.
 Barranc de Cabrera (Alt Urgell), curs fluvial de la comarca de l'Alt Urgell.
 Cabrera (Montferrer i Castellbò), cim del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Cabrera (l'Esquirol), cim dels municipis de Santa Maria de Corcó (Osona) i la Vall d'en Bas (Garrotxa)
 Coll de la Cabrera, coll del municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Muntanyeta de Cabrera, petit turó al sector sud-oest de l'Horta, dins el terme de Torrent de l'Horta.
 Plana de Cabrera, pla del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Platja de Cabrera, accident litoral.
 Riera de Cabrera, curs fluvial de la comarca del Maresme.
 Serra de Cabrera (Serralada Transversal), part de la Serralada Transversal, al límit de la Garrotxa i d'Osona.
 Serra de Cabrera (Collsacabra), sistema muntanyenc al Collsacabra.
 Edificis: Castell de Cabrera:
 Castell de Cabrera (Alt Empordà) , edificació a Maçanet de Cabrenys.
 Castell de Cabrera (illa de Cabrera), edificació a l'illa de Cabrera.
 Història:
 vescomtat de Cabrera, jurisdicció feudal.
 castlans de Cabrera, llinatge dels castlans del castell de Cabrera.
 comtat de Cabrera, títol concedit per l'emperador Carles VI d'Àustria, el 1719, a Joan Gil de Cabrera i Perellós, únic titular.
 Pesca: cabrera (ormeig), ormeig de pesca.

Vegeu també 
 El Cabrerès, comarca natural i terme jurisdiccional del castell de Cabrera, a Osona.